Assault bezeichnet:

 Assault – Anschlag bei Nacht, (Originaltitel: Assault on Precinct 13, USA, 1976), Action-Thriller von Regisseur John Carpenter
 Assault (Pferd) (1943 – 1971), US-amerikanisches Rennpferd, Triple Crown Gewinner von 1946.

 Assault (tort law der Vereinigten Staaten), einen zivilrechtlichen Haftungsgrund im tort law (Vereinigte Staaten)